Жук:
 Жуки, или жесткокрылые () — отряд насекомых.
 Жук — стопка вещей у почётного места в юрте.
 «Жук» () — американский фильм ужасов 1975 года.
 Жук () — псевдоним нескольких персонажей в комиксах Marvel.

Техника 
 Volkswagen Käfer (Beetle) () — один из самых массовых автомобилей.
 Volkswagen New Beetle () — автомобиль компании Volkswagen, внешний вид которого является отсылкой к Volkswagen Beetle.
 Nissan Juke (в русскоязычной среде «Ниссан Жук» — мини-кроссовер японской компании «Nissan».
 Żuk — марка польских лёгких грузовых автомобилей.
 «Жук» — советская армейская машина, средство инженерной разведки местности.
 Н010 «Жук» — авиационная радиолокационная станция (установлена на МиГ-29).
 «Жук» — неконтактный радиовзрыватель РВ-24.

Фамилия 
Известные носители:

А 
 
 
 Жук, Алла Александровна (1931—1992) — русский советский литературовед.
 Жук, Андрей Ильич (1880—1968) — украинский общественно-политический деятель, публицист.

В 
 
 Жук, Валентин Исаакович (род. 1934) — советский и российский скрипач.
 Жук, Василий — дьяк Ивана III.
 Жук, Василий Иванович (1991) — украинский футболист.
 Жук, Виктор Васильевич (1937—2002) — украинский государственный деятель, депутат Верховной Рады.
 
 Жук, Владимир Николаевич (род. 1986) — украинский футболист.
 Жук, Владислав Сергеевич (род. 1994) — белорусский футболист.

Д 
 Жук, Дарья Викторовна (род. 1980) — белорусский и американский режиссёр, сценарист.

Е 
 Жук, Евгений (род. 1976) — белорусский и израильский футболист.
 Жук, Елена Юрьевна (род. 1985) — украинский политический деятель.

И 
 Жук, Иван Яковлевич (1900—1943) генерал-майор артиллерии (1941).
 Жук, Игорь Георгиевич (род. 1956) — белорусский хирург и политик, член Совета Республики.
 
 Жук, Исаак Абрамович (1902—1973) — российский советский скрипач.
 Жук, Иосиф (1872—1934) — основатель и первый предстоятель Украинской православной церкви в Америке.
 Жук, Иустин Петрович (1887—1919) — российский революционер, участник Гражданской войны в России.

К 
 Жук, Камила (род. 1997) — польская биатлонистка.

М-Н 
 Жук, Михаил Фёдорович (1919—1989) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Жук, Николай Васильевич (род. 1976) — украинский политик.
 Жук, Нина Алексеевна (в девичестве Бакушева; род. 1934) — советская фигуристка, тренер.

П-Р 
 Жук, Пётр Павлович (1928—2009) — капитан пассажирских судов.
 Жук, Регина (род. 1936) — советский, латвийский и израильский учёный.

С 
 Жук, Сергей Яковлевич (1892—1957) — советский гидротехник, генерал-майор инженерно-технической службы.
 Жук, Софья Андреевна (род. 1999) — российская теннисистка.
 Жук, Станислав Алексеевич (1935—1998) — советский фигурист, тренер.

Т-Я 
 Жук, Татьяна Алексеевна (1946—2011) — советская фигуристка.
 Жук, Эва Мария (1946—2017) — венесуэльско-мексиканская пианистка польского происхождения.

Топонимы 
 Жук — река в Немском районе Кировской области России, приток Немды.
 Жук — деревня в Осташковском районе Тверской области России.

См. также 
 Жуки (значения)
 Жучок, Жучки
 Жуков, Жуковский

Примечания